Congres (bijeenkomst), een grootschalige bijeenkomst, waar bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoekers of leden van een bepaalde organisatie ideeën uitwisselen over een bepaald thema

Diverse nationale parlementen
Amerikaans Congres, wetgevend lichaam in de Verenigde Staten
Congres van Afgevaardigden, wetgevende kamer in Spanje
Nationaal Volkscongres, wetgevend lichaam in de Volksrepubliek China
Congres van de Republiek, wetgevend orgaan van Colombia
Congres van de Unie, wetgevend orgaan van Mexico
Filipijns Congres, wetgevend orgaan van de Filipijnen
Nationaal Congres, wetgevend orgaan van Brazilië

Diverse besluitvormende bijeenkomsten om internationale kwesties op te lossen
1815: Congres van Wenen
1818: Congres van Aken
1820: Congres van Troppau
1832: Congres van Londen
1867: Congres van Londen
1878: Congres van Berlijn
1919: Pan-Afrikaans Congres

Politieke partijen en bewegingen
Congrespartij, een politieke partij in India
Afrikaans Nationaal Congres (ANC), een politieke beweging in Zuid-Afrika sinds 1912
Congrès d'Alfortville, het oprichtingscongres van de Parti Socialiste (Frankrijk) op 4 mei 1969
Congres van Chilpancingo, een vergadering tussen Mexicaanse onafhankelijkheidsstrijders die van september tot november 1813 werd gehouden in Chilpancingo

Overig
Congres (Jehova's getuigen)
Congrés (metrostation), metrostation aan lijn 5 van de metro van Barcelona